Druce kan som auktorsförkortning betyda:

 George Claridge Druce (1850–1932), brittisk botaniker
 Herbert Druce (1846–1913), brittisk entomolog
 Hamilton Herbert Druce (1869–1922), brittisk entomolog

Auktorsförkortningar